Csizmadia István (?–?)  labdarúgó (FTC)
 Csizmadia István (?) népművész
 Csizmadia István (1944) kajakozó
 Csizmadia István (1954) festőművész
 Csizmadia István (1958) politikus (MDF), országgyűlési képviselő (1990–94)